Первый дивизион Мальты 1936/1937 () — 26-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1936/1937
Мальта
Мальта
1936 год на Мальте
1937 год на Мальте